Anarmiut bezeichnet:
 Anarmiut (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Anarmiut (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland